Често на почетку композиције, поред ознаке за темпо, или самостално у њој, стоје изрази који објашњавају музички садржај, тј. начин на који треба изводити дело. Они се зову ознаке за интерпретацију - извођење (енг. expression marks и фр. nuances expressives).

Чешће употребљаване ознаке за интерпретацију:

affettuoso (афетуозо) = страсно, узбуђено
agitato (аћитато) = немирно
amabile = љупко, срдачно
animato, con anima = ватрено, одушевљено
a piacere (а пјачере) = по вољи, слободно
appassionato = страсно
assai = врло
brillante = сјајно, блиставоv
burlesco = шаљиво
calmo = мирно
cantabile = певајући, распевано
capriccioso (капричозо) = ћудљиво, заједљиво
comodo = комотно
con = са
con brio = чило
con fuoco = ватрено
con moto = са покретом, покретно
con passione = страсно
delicato = нежно
dolce (долче) = слатко, љубазно
dolente = болно
energico (енерђико) = одлучно
eroico = срчано, јуначки
espressivo, espr. = изразито
grandioso (грандиозо) = величанствено
giocoso (ђокозо) = весело, разиграно
grave = тешко
maestoso = свечано, узвишено
ma non = али не
marciale (марћале) = као марш
meno = мање
meno mosso = спорије
molto = врло
non troppo = не сувише
parlando, recitativo = говорећи
patetico = осећајно
più = више
più mosso = живље, брже
poco a poco = мало по мало
quasi = као, налик на
scherzando (скерцандо) = шаљиво
serioso (сериозо) = озбиљно
tranquillo = мирно, уједначено
triste = тужно

Референце

Види још 
 Метрономске ознаке

Теорија музике
Музика
Музичка терминологија
Музичка нотација